

Fumetto 
 Radar – fumetto italiano

Musica 
 RADAR – album dei RADAR del 1982.
 Radar – singolo di Britney Spears del 2007.
 Radar (Ejabbabbaje) – raccolta dei Verdena del 2011.
 Radar – singolo di Shiva del 2019.
 Radar Records – etichetta discografica britannica.
 Quartetto Radar – gruppo musicale italiano formato nel 1956.
 RADAR – gruppo musicale italiano formato nel 1980.

Televisione 
 Radar – serie televisiva olandese del 1995.

Altro 
 Radar – sistema che utilizza onde elettromagnetiche per il rilevamento della posizione, usato anche per gli strumenti di misurazione della velocità
 Radar – libretto che indica, in forma grafica, la strada da percorrere ai concorrenti di un rally
 Research on Adverse Drug events And Reports – organizzazione sovvenzionata dai National Institutes of Health.